Le Champions Chess Tour est un circuit de tournois d'échecs rapides en ligne (sur internet) créé en 2020 par le champion du monde Magnus Carlsen. Le circuit est composé de dix tournois disputés de novembre 2020 à octobre 2021 et est doté de  de dollars de prix. Les meilleurs joueurs mondiaux sont invités.

Organisation 
Le circuit est composé de six tournois avec seize joueurs (tournois Regular), de trois tournois avec douze joueurs plus éventuellement des invités (tournois Major) et d'une finale entre les dix premiers joueurs du circuit. Les vainqueurs des tournois Major sont qualifiés directement pour la finale qui sera disputée à San Francisco en septembre.

Les participants des tournois disputent un tournoi toutes rondes rapide sur trois jours, puis les huit premiers s'affrontent dans un tournoi à élimination directe. Les huit joueurs disputent des matchs en deux sets de quatre parties, éventuellement suivis de parties de départage en blitz.

Classement final 
  : Magnus Carlsen
  : Teimour Radjabov
  : Levon Aronian
  : Wesley So
  : Hikaru Nakamura
  : Vladislav Artemiev
  : Anish Giri
  : Maxime Vachier-Lagrave
  : Jan-Krzysztof Duda
  : Shakhriyar Mamedyarov

Palmarès des tournois 

Le tournoi final, disputé du 25 septembre au 4 octobre, est un tournoi toutes rondes opposant dix joueurs et doté de  qui sont attribués suivant la somme de points marqués dans les neuf tournois précédents (« points bonus ») et des points marqués dans le dernier tournoi.

 Teimour Radjabov marque 21 points sur 27 et finit deuxième du classement général.
 Levon Aronian marque 16 / 27 et finit troisième du classement général.
 Magnus Carlsen marque 15 / 27 et finit premier du classement général
 Hikaru Nakamura marque 14 / 27
 Jan-Krzysztof Duda marque 12 / 27
 Wesley So, Vladislav Artemiev et Maxime Vachier-Lagrave marquent 11 / 27
 Anish Giri et Shakhriyar Mamedyarov marquent 9 / 27

Détail des résultats

Skilling Open — 22-30 novembre 2020

Tour préliminaire 

Les résultats du tour préliminaire sont :

A l'issue du tour préliminaire, les joueurs sont départagés par cinq classements successifs : nombre de points remportés, résultats des rencontres directes en cas d'égalité (ou du mini-championnat si plus de 2 joueurs sont à égalité), plus grand nombre de victoires au cours du tournoi, système Sonneborn-Berger et enfin système Koya.

Tableau final 
Les résultats du tableau final sont :

Airthings Masters — 26 décembre 2020 - 3 janvier 2021

Tour préliminaire 

Les résultats du tour préliminaire sont :

Tableau final 

Les résultats du tableau final sont :

Opera Euro Rapid — 6-14 février 2021

Tour préliminaire 

Les résultats du tour préliminaire sont :

Tableau final 

Les résultats du tableau final sont :

Carlsen Invitational — 13-21 mars 2021

Tour préliminaire 

Les résultats du tour préliminaire sont :

Tableau final 

Les résultats du tableau final sont :

New in Chess Classic — 24 avril - 2 mai 2021

Tour préliminaire 
Les résultats du tour préliminaire sont :

Tableau final 
Les résultats du tableau final sont :

Crypto Cup — 23-31 mai 2021

Tour préliminaire 
Les résultats du tour préliminaire sont :

Tableau final 
Les résultats du tableau final sont :

Goldmoney Asian Rapid — 26 juin - 4 juillet 2021

Tour préliminaire 
Les résultats du tour préliminaire sont :

Tableau final 
Les résultats du tableau final sont :

Chessable Masters — 31 juillet - 8 août 2021

Tour préliminaire

Tableau final 
Les résultats du tableau final sont :

Aimchess US Rapid — 28 août - 5 septembre 2021

Tour préliminaire

Tableau final 
Les résultats du tableau final sont :

Meltwater Champions Chess Tour Final — 25 septembre - 4 octobre 2021

Tableau final

Voir aussi 
 Magnus Carlsen Tour
 Champions Chess Tour 2022

Références 

Compétition d'échecs